Het WTA-tennistoernooi van Boekarest (officieel Bucharest Open) van 2017 vond plaats van 17 tot en met 23 juli 2017 in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Irina-Camelia Begu speelde in zowel de enkelspel- als de dubbelspelfinale. Zij won de enkelspeltitel, alsmede de dubbelspeltitel samen met Raluca Olaru.

Enkelspel 
Titelhoudster Simona Halep was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Anastasija Sevastova bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Ana Bogdan.

Het zevende reekshoofd, Irina-Camelia Begu uit Roemenië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Duitse Julia Görges in twee sets. Begu wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Boekarest op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2017. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als vijfde geplaatst – zij bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Maryna Zanevska strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Quirine Lemoine kon na haar eerste optreden huiswaarts keren. Ook haar landgenote Arantxa Rus, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd, had de eerste ronde als eindstation. Lesley Kerkhove, als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten, verloor daar eveneens haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Jessica Moore en Varatchaya Wongteanchai hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Moore speelde samen met Prarthana Thombare, met wie zij de tweede ronde bereikte. Wongteanchai en haar partner Aljona Fomina strandden in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste Roemeense duo Irina-Camelia Begu en Raluca Olaru won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Belgisch/Nederlandse koppel Elise Mertens en Demi Schuurs in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Begu had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Olaru zes.

De Belgische Maryna Zanevska speelde samen met Katarzyna Piter uit Polen – zij bereikten de halve finale, waarin zij ten offer vielen aan het eerste reekshoofd, het Roemeense koppel Begu/Olaru.

Het Nederlandse team Lesley Kerkhove en Arantxa Rus verloor meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boekarest 2017
Boekarest